Luci Juli Cèsar, ancestre de la família Cèsar
 Luci Juli Cèsar (pretor 183 aC), pretor 183 el aC, fill de l'anterior
 Luci Juli Cèsar (pretor 166 aC), pretor 166 el aC, fill de l'anterior
 Luci Juli Cèsar, casat amb Popíl·lia, pare del següent
 Luci Juli Cèsar (cònsol 90 aC), cònsol el 90 aC, casat amb Fúlvia
 Luci Juli Cèsar (cònsol 64 aC), cònsol el 64 aC, fill de l'anterior
 Luci Juli Cèsar Fill, mort el 46 aC, fill de l'anterior